In Roemenië:
 Călărași (stad), een stad in het zuidoosten van Roemenië
 Călărași (Dolj), een gemeente in het Roemeense district Dolj
 Călărași (Cluj), een gemeente in het Roemeense district Cluj
 District Călărași, een district in Roemenië
 In Moldavië
 Călărași (Moldavië), een arrondissementshoofdstad
 Călărași (arrondissement), het gelijknamige arrondissement